Robert Banks (XVIII-XIX secolo) – ottico inglese
Robert Banks (1921-1989) – chimico statunitense
Robert Banks Jenkinson, II conte di Liverpool (1770-1828) – politico inglese